Warszawa steht für:
 Warschau, die größte Stadt und Hauptstadt Polens
 Warszawa (Automarke), eine ehemalige polnische Automarke
 ein Stück auf David Bowies Album Low
 Warszawa Dome, Eisdom auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Warszawa ist der Name folgender Schiffe:
 Warszawa (1916), Handelsschiff
 ORP Warszawa (1920), Monitor
 ORP Warszawa (1958), Zerstörer der Kotlin-Klasse
 ORP Warszawa (1969), Zerstörer der Kaschin-Mod-Klasse

Siehe auch: